Ма́тсон () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Матсон, Гаральд Александрович (1893 — после 1966) — русский и советский военный лётчик-наблюдатель, полковник ВВС.
 Матсон, Герман Петрович (1893—1938) — деятель ВЧК — ОГПУ — НКВД, председатель ГПУ БССР.
 Игнеус-Матсон, Эйольф Георгиевич (1897—1965) — советский военачальник, полковник.

См. также 
 Маттссон